Blumeriella — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1961 року.

Класифікація 
До роду Blumeriella відносять 7 видів:
 Blumeriella ceanothi
 Blumeriella filipendulae
 Blumeriella haddenii
 Blumeriella hiemalis
 Blumeriella jaapii
 Blumeriella kerriae
 Blumeriella prunophorae

Примітки

Джерела 
 Arx, J.A. von. 1961. Über Cylindrosporium padi. Phytopathologische Zeitschrift. 42(2):161-166 - P.164

Роди грибів